Call Me (álbum) — de Al Green, lançado em 1973
Call Me (canção de Blondie)
Call Me (canção das Feminnem)

Desambiguações de música